Хенерал Емилијано Запата има више значења:

 Хенерал Емилијано Запата (Паленке), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Хенерал Емилијано Запата, Зоке (Пичукалко), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Хенерал Емилијано Запата (Атлапеско), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Хенерал Емилијано Запата (Сан Фелипе Усила), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Хенерал Емилијано Запата (Тамуин), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Хенерал Емилијано Запата (Гвасаве), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Хенерал Емилијано Запата, Кампо де Брамбила (Бенито Хуарез), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Хенерал Емилијано Запата, Нуево Сентро де Побласион (Наутла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Хенерал Емилијано Запата (Татавикапан де Хуарез), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Хенерал Емилијано Запата, Ел Пескадито (Успанапа), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Хенерал Емилијано Запата, Ла Косинера (Гвадалупе), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику